Rode Lijst van de IUCN
 Nederlandse Rode Lijst (planten) van 2004
 Nederlandse Rode Lijst 2012 (planten)
 Vlaamse Rode Lijst (planten)
 Waalse Rode Lijst (planten)
 Rode Lijst van Zuid-Afrikaanse planten

Er bestaan ook (Nederlandse) Rode Lijsten van korstmossen en van paddenstoelen.